Слабошпицький — українське прізвище.

 Слабошпицький Михайло Федотович (нар. 1946) — український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч.
 Слабошпицький Мирослав Михайлович (нар. 1974) — український кінорежисер.

українські прізвища